Luminismus (z latinského lumen, světlo) je označení pro: 
 Luminismus (americký umělecký směr)
 Luminismus (evropský umělecký směr)
 Luministé, ruská básnická skupina